3172 Hirst - um asteróide da cintura principal
Damien Hirst - um artista britânico
Michael Hirst - um roteirista britânico

Desambiguações de sobrenomes